Нахо́дка (бухта):
 Находка (бухта, Японское море) — бухта в Заливе Находка.
 Находка (бухта, Карское море) — бухта в Обской губе на полуострове Ямал.